García eller García kan avse:

 Garcia (växter) – ett släkte av törelväxter
 García –  ett spanskt efternamn och personer med namnet

Geografi

 Diego Garcia – en brittisk ö i Indiska oceanen

Antarktis 

 García (udde),

Mexiko 

 Los García, Chihuahua, ort, Meoqui, 
 García, Nuevo León, ort, 
 García (kommun), Nuevo León, 
 García, Centla, ort, 
 García, Centro, ort,

Spanien 

 Garcia (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Garcia (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar